Madebrökensee steht für: 

 Großer Madebrökensee
 Kleiner Madebrökensee